Richie Rich (stripfiguur), een stripfiguur van Harvey Comics.
 Richie Rich (animatieserie uit 1980), een animatieserie van Hanna-Barbera
 Richie Rich (animatieserie uit 1996), een animatieserie van Harvey Entertainment, Film Roman en Universal Studios
 Richie Rich (film), een film gebaseerd op bovengenoemde stripfiguur.

Mensen 
 Richie Hawtin alias Richie Rich, dj
 Richie Rich (ontwerper), modeontwerper
 Richie Rich (rapper), Amerikaans rapper
 DJ Richie Rich, Amerikaanse diskjockey